Onder nul-één-wet verstaat men in de kansrekening een stelling die uitspreekt dat de kans op gebeurtenissen van een bepaald type gelijk is aan 0, dan wel aan 1. Dat houdt in dat een dergelijke gebeurtenis óf bijna zeker óf vrijwel onmogelijk is.

In het bijzonder worden genoemd:
 Nul-één-wet van Blumenthal
 Lemma van Borel-Cantelli
 Nul-één-wet van Kolmogorov
 Nul-één-wet van Hewitt-Savage

Literatuur 
 Achim Klenke: Probability Theory 3e druk, 2013, Springer, Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-36017-6
 Hans-Otto Georgii: Stochastik. Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, 4e druk, 2009, Walter de Gruyter, Berlin, ISBN 978-3-11-021526-7

Kansrekening
Wiskundige stelling